Девіз Мейдзі — девіз імператорського правління в 1868—1912 роках.
 Імператор Мейдзі — імператор Японії (1866—1912).
 Період Мейдзі — період в історії Японії з 1868 по 1912 роки.
 Реставрація Мейдзі — відновлення прямого імператорського правління та курс перетворень, спрямований на осучаснення Японії.
 Святилище Мейдзі